Das Counter-Strike: Global Offensive-Event der DreamHack Cluj-Napoca 2015 war das siebte mit 250.000 US-Dollar dotierte Major-Turnier seiner Disziplinen. Das Turnier fand vom 28. Oktober bis zum 1. November 2015 in der bis zu 10.000 Zuschauer fassenden Mehrzweckhalle Sala Polivalentă im rumänischen Cluj-Napoca statt. Die Veranstaltung wurde von DreamHack in Zusammenarbeit mit der Professional Gamers League organisiert. Als Sieger des Turniers ging das Team EnVyUs hervor. Das Finale wurde zu Spitzenzeiten parallel auf über 900.000 Rechner übertragen.

Qualifikationen 
Die Qualifikation für die DreamHack Cluj-Napoca 2015 wird vom 22. bis zum 26. September 2015 auf der DreamHack Stockholm 2015 stattfinden. Dort dürfen die Plätze 9 bis 16 der ESL One Cologne 2015 und acht weitere Teams nach einer erfolgreichen Vorqualifikation teilnehmen.

  Cloud 9 (Teilnehmer bei der ESL One Cologne 2015)
  Counter Logic Gaming (Teilnehmer bei der ESL One Cologne 2015)
  Flipsid3 Tactics (Teilnehmer bei der ESL One Cologne 2015)
  mousesports (Teilnehmer bei der ESL One Cologne 2015)
  Renegades (Teilnehmer bei der ESL One Cologne 2015)
  Vexed Gaming (Teilnehmer bei der ESL One Cologne 2015)
  Team Immunity (Teilnehmer bei der ESL One Cologne 2015)
  Titan eSports (Teilnehmer bei der ESL One Cologne 2015)
  Copenhagen Wolves (Europa-Vorqualifikation #1)
  HellRaisers (Europa-Vorqualifikation #1)
  Lounge Gaming (Europa-Vorqualifikation #2)
  Team ROCCAT (Europa-Vorqualifikation #2)
  Team Dignitas (Europa-Vorqualifikation #2)
  Winterfox (Amerika-Vorqualifikation)
  Team Liquid (Amerika-Vorqualifikation)
  Skyred (Asien-Vorqualifikation)

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Teilnehmer 
Teilnahmeberechtigt sind die acht Viertelfinalisten der ESL One Cologne 2015 und acht weitere Teams, welche sich auf der DreamHack Stockholm 2015 qualifizieren konnten.

  fnatic  (Gewinner beim ESL One Cologne 2015)
  Team EnVyUs (Finalist beim ESL One Cologne 2015)
  Team SoloMid (Halbfinalist beim ESL One Cologne 2015)
  Virtus.pro (Halbfinalist beim ESL One Cologne 2015)
  Luminosity Gaming (Viertelfinalist beim ESL One Cologne 2015)
  Natus Vincere (Viertelfinalist beim ESL One Cologne 2015)
  Ninjas in Pyjamas (Viertelfinalist beim ESL One Cologne 2015)
  G2 Esports (Viertelfinalist beim ESL One Cologne 2015)
  Cloud 9 (DreamHack Stockholm 2015 Gruppe A)
  Team Dignitas (DreamHack Stockholm 2015 Gruppe A)
  Titan eSports (DreamHack Stockholm 2015 Gruppe B)
  Vexed Gaming (DreamHack Stockholm 2015 Gruppe B)
  mousesports (DreamHack Stockholm 2015 Gruppe C)
  Team Liquid (DreamHack Stockholm 2015 Gruppe C)
  Counter Logic Gaming (DreamHack Stockholm 2015 Gruppe D)
  Flipsid3 Tactics (DreamHack Stockholm 2015 Gruppe D)

Lineups der Teams

Auslosung 

Am 19. Oktober 2015 gab DreamHack die Ergebnisse der Gruppenauslosung bekannt.

Maps 
Während des Turniers stehen den Teams sieben Maps zur Auswahl, die gespielt werden können. Im Best-of-One-Modus streichen beide Teams abwechselnd eine Map bis noch zwei Karten übrig sind. Aus diesen beiden Maps wird zufällig die Map ausgewählt, welche letztendlich gespielt wird. Im Best-of-Three-Modus werden zunächst beide Teams jeweils eine Map streichen. Anschließend wählt jede Seite eine Map, welche beide in den ersten zwei Matches gespielt werden. Eine mögliche Entscheidungsmap wird zufällig unter den drei übrig gebliebenen Maps gewählt.

Es stehen folgende Maps zur Auswahl:
 de_dust2 (Mapübersicht)
 de_inferno (Mapübersicht)
 de_mirage (Mapübersicht)
 de_cache (Mapübersicht)
 de_cobblestone (Mapübersicht)
 de_overpass (Mapübersicht)
 de_train (Mapübersicht)

Gruppenphase

Gruppe A 

Titelverteidiger fnatic musste sich nach einem Sieg gegen Vexed Gaming im Spiel um den Gruppensieg gegen das Lineup von Luminosity Gaming mit 13:16 auf de_inferno geschlagen geben. Die Brasilianer gewannen zuvor gegen Cloud 9 mit 16:11 auf de_dust2.

Im Lower-Bracket setzte sich fnatic durch und erreichte als Gruppenzweiter die Finalrunde.

Gruppe B 

Team SoloMid erreichte nach deutlichen 16:6-Siegen gegen Flipsid3 Tactics und G2 Esports als Gruppenerster das Viertelfinale. Der deutsche Vertreter mousesports konnte sich nicht gegen G2 Esports durchsetzen.

Mousesports gewann im Verlierermatch gegen Flipsid3 Tactics mit 16:8 auf de_overpass. Im Rematch gegen G2 Esports konnten die Mäuse im Best-of-3 nur die zweite Map gewinnen und schieden aus dem Turnier aus.

Gruppe C 

Sieger der Gruppe C wurde Virtus.pro. Das polnische Lineup konnte nach einem Sieg nach Verlängerung gegen Team Liquid im zweiten Spiel gegen Titan eSports mit 16:7 auf de_train gewinnen. Titan schlug zuvor die Ninjas in Pyjamas mit 16:13 auf de_cobblestone.

Die Ninjas in Pyjamas konnte sich im Lower-Bracket nach Siegen gegen Team Liquid und Titan eSports als Gruppenzweiter für das Viertelfinale qualifizieren.

Gruppe D 

In Gruppe D setzte sich Team EnVyUs von den anderen Teams ab. Die Franzosen gewannen nach einem 16:6-Erfolg gegen Team Dignitas auf de_cobblestone im Spiel um den Gruppensieg gegen Natus Vincere mit 16:9 auf de_mirage.

Natus Vincere gelang nach drei Maps gegen Counter Logic Gaming als zweites Team der Gruppe D der Einzug in die Finalrunde.

Finalrunde 

Die Finalrunde startete mit mehreren Überraschungen in den Viertelfinalen. Titelverteidiger fnatic schied im Rematch des Finales der ESL One Cologne 2015 gegen Team EnVyUs aus. Nachdem die Schweden die erste Map de_mirage noch mit 16:9 gewinnen konnten, mussten sie sich auf de_cobblestone und de_cache den nV mit nur neun bzw. zwei geholten Runden geschlagen geben. Die drei anderen Viertelfinals wurden bereits nach zwei Karten entschieden. G2 Esports erreichte nach einem 16:10-Gewinn auf de_cache und einem 19:17-Sieg in Verlängerung auf de_train erstmals das Halbfinale. Im dritten Viertelfinale sicherten sich die Ninjas in Pyjamas gegen Team SoloMid mit einem 16:10-Erfolg auf de_train und einem 16:8-Sieg auf de_dust2 das Ticket für das Halbfinale. In die Runde der letzten Vier schaffte es auch Natus Vincere nach knappen 16:14- bzw. 16:13-Erfolgen gegen Luminosity Gaming.

Im ersten Halbfinale traf Team EnVyUs auf G2 Esports. Letztgenanntes Team konnte die erste Map de_dust2 mit 16:10 für sich entscheiden. Auf der zweiten Map de_inferno konnte G2 die Möglichkeit des Finaleinzugs nicht nutzen. in der dritten Verlängerung konnte sich Team EnVyUs die Map mit 25:21 sichern. Mit diesem Erfolg im Rücken gewannen die Franzosen auch die dritte Map de_cache mit einem eindeutigeren 16:7. Das zweite Halbfinale zwischen den Ninjas in Pyjamas und Natus Vincere war weit weniger spannend. Na'Vi dominierte sowohl die erste Map de_train als auch die zweite Karte de_dust2 und erspielte sich mit 16:3- bzw. 16:6-Siegen den zweiten Finalplatz.

Das erste Major-Finale ohne schwedische Beteiligung begann mit der Mapwahl von Natus Vincere de_train. Hier standen beide Teams sich ebenbürtig gegenüber. Team EnVyUs konnte diese Karte nach einer 9:6-Halbzeitführung am Ende mit einem knappen 16:14 für sich entscheiden. Auf ihre eigenen Mapwahl de_cobblestone ließen die Franzosen weniger zu. Nachdem sie bereits nach ihrer T-Hälfte 10:5 in Führung lagen, gewannen nV auf der CT-Seite alle verbliebenen Runden und entschieden das Finale somit mit 16:5. Für die Organisation Team EnVyUs sowie für die Spieler Dan „apEX“ Madesclaire und Kenny „kennyS“ Schrub war es der erste Gewinn eines CS:GO-Majors.

Preisgeldverteilung

Bemerkungen

Weblinks 
 Coverage-Seite von 99damage
 Preisgeldverteilung des Turniers auf esportsearnings.com

Einzelnachweise 

E-Sport-Veranstaltung 2015
DreamHack
Sportveranstaltung in Cluj-Napoca